CONSUR Women’s Sevens 2011 – siódme mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem męskim w brazylijskim mieście Bento Gonçalves w dniach 5–6 lutego 2011 roku.

Informacje ogólne 
Do rozegranych na Arena do SESI w Bento Gonçalves zawodów przystąpiło osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy według wyników osiągniętych w poprzedniej edycji. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate.

Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni w połowie stycznia. Część spotkań była transmitowana przez SporTV.

Siódmy tytuł z rzędu wywalczyła reprezentacja Brazylii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2011
2011 w rugby union
2011 w Brazylii
Rugby union w Brazylii